Всемирная выставка в Мельбурне — 8-я Всемирная выставка, официально признанная Международным бюро выставок (BIE). Стала первой официальной Всемирной выставкой в Южном полушарии .

Подготовка 
Два австралийских региона получили самоуправление. Так, Виктория получила самоуправление в 1851 г., Новый Южный Уэльс в 1856 г. Там появился устойчивый экономический рост, связанный с золотыми запасами штатов. Это привело к соперничеству 1850-х и 1860-х между Мельбурном и Сиднеем, столицами штатов. В 1870-х годах стали обращать большее внимание на внешнюю политику, было предложено организовать выставку, аналогичную выставкам в Европе. Выставку организовали с целью развития торговли, промышленности, искусства, науки и образования. Мельбурн начал подготовку в 1879 году и представил в парламент план выставки. Но Сидней, конкурент Мельбурна, хотел стать первым и смог организовать выставку в рекордно короткие сроки. Выставка в Сиднее получила название Сиднейской международной выставки. Она началась в октябре 1879 года, но была посвящена в основном сельскому хозяйству, поэтому не отвечала критериям BIE. Мельбурн решил провести выставку позже, чтобы участники могли перевезти свои экспонаты из Сиднея в Мельбурн зимой 1880 года.

Выставка 
Всемирная выставка прошла с 1 октября 1880 года по 30 апреля 1881 года. Это была вторая международная выставка в Австралии (первая была проведена в прошлом году в Сиднее, о чём уже говорилось выше). Выставку посетили 1.459 миллиона человек, но пришлось претерпеть убытки в 277 292 фунтов. На выставке также были территории для развлечений и туризма.

Королевский выставочный центр, расположенный в викторианском саду Карлтон, был построен к 1880 году, в нём проводилась выставка. Площадь здания — 12 000 м². Первый камень был заложен викторианским губернатором Джорджем Боуэном.

После выставки 
Здание выставочного центра было расширено и повторно использовано в 1888 году как для проведения ещё одной выставки, посвященной основанию европейского поселения в Сиднее в 1788 году. Часть здания не была тронута строительством и сохранилась до наших дней. Она является объектом Всемирного наследия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт BIE

Всемирные выставки
История Мельбурна
Культурные события в Австралии
1880 год в Австралии
1881 год в Австралии
1880 год в культуре и искусстве
1881 год в культуре и искусстве
Страницы с непроверенными переводами